Lagerborg är ett svenskt efternamn, som också varit etablerat i Finland. Den 31 december 2021 var 144 personer med efternamnet Lagerborg folkbokförda i Sverige. I februari 2023 var inga levande personer med namnet registrerade i Finland.

Personer med efternamnet Lagerborg
 Ankie Lagerborg (1938–2015), svensk regissör, dramaturg och teaterledare
 Anne-Marie Lagerborg (1919–1988), svensk balettdansare och balettchef
 Daniel Lagerborg (Skragge) (1686–1751), svensk militär
 Hjalmar Lagerborg (1842–1910), finländsk ingenjör och ämbetsman
 Mary Lagerborg (1920–2009), svensk tennisspelare
 Olof Lagerborg (Skragge) (1670–1736), svensk militär
 Robert Lagerborg (1835–1882), finländsk tidningsman
 Robert Wilhelm Lagerborg (1796–1849), finländsk militär och ämbetsman
 Rolf Lagerborg (1874–1959), finländsk filosof
 Signe Lagerborg-Stenius (1870–1968), finländsk arkitekt
 Teodora Lagerborg (1914–1988), finländsk balettdansare, premiärdansös
 Tom Lagerborg (1942–2018), svensk regissör, teaterledare
 Åke Lagerborg (1927–2020), svensk skulptör

Källor

Svenska efternamn